Elme ist der

 estnische Name des Dorfes Elme (deutsch: Magnushof)

und der Nachname von

 Ida Saint-Elme (1776–1845), Schriftstellerin, Abenteurerin und Kurtisane